Сту́пінка () — село у складі району Шал-акина Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Семипольського сільського округу, раніше було центром ліквідованого Ступінського сільського округу.

Населення — 346 осіб (2009; 574 у 1999, 861 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 43 %
 росіяни — 42 %.

Колишня назва — Саврасовка.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти району Шал-акина
Села Північноказахстанської області